Бави је био сасанидски војни заповедник из породице Испахбудан који је био умешан у Анастасијев рат и Иберијски рат између Сасанидског и Византијског царства.Познат је и под називом Аспебедес, што представља корупцију наслова спахбед.

Биографија 

Према Прокопију, Бави је ковао новац су за време владавине Кавада I (владао 488-496, 499-531) због тога што се сасанидки краљ касније оженио његовом сестром, и зато је постао ујак будућег краља Хозроја I (владао 531-579). Очигледно је био отац особе познате као Аспарапет, чије је првобитно име било Шапур, који је био деда шаха Хозроја II (владао 591-528), сина Шапурове кћери и Хормизда IV (владао 579-590); ван ове везе познато је да је Шапур био отац Вистама и Виндуија.

Према неким изворима, Бави је учествовао у преговорима који су довели до мира 506. године између Анастасија I (владао 491-518) и Кавада I, чиме је окончан Анастасијев рат. Након пораза Сасанида у бици код Даре током Иберијског рата, Кавад је организовао инвазију на византијску територију, у којој је велика војска, којом су командовали Михр-Михрое, Канарангије и Бави, напала Месопотамију и опсели град Мартирополис, који су у то време штитили Бузије и Бесас. Док су водили велике снаге, са доласком зиме су се приближавали и византијским појачањима која су долазила из Амиде али са изненадном смрћу Кавада, Сасаниди су прекинули опсаду у новембру или децембру.

На почетку владавине Хозроја I 531. године, Бави се заједно с осталим члановима персијске аристократије укључио у заверу у којој су покушали да свргну Хозроја и учине Кавада, најстаријег сина Кавада Дџамаспа (Замес), краљем Сасанидског царства. Сазнавши за заверу, Хозроје је погубио сву своју браћу, и њихово потомство, заједно с Бавијем и осталим "персијским племићима" који су били умешани. Хозроје је такође наредио погубљење Кавада, који је још био дете, и био је ван двора, а одгајао га је Адергоудоунбадес. Хозроје је послао наређења да се убије Кавад, али Адергоудоунбадес га није послушао и извео га у је тајности, све док га 541 није издао његов властити син Бахрам (Варанес). Хозроје га је погубио, али Кавад, или неко ко тврди да је он, успео је да побегне у Византијско царство.

Породично стабло

Референце 

 
 
 

Умрли 531.
Војсковође Кавада I
Кућа Испахбудан
Спахбеди
Људи које је погубило Сасанидско царство
Анастасијев рат